Hueyapan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Hueyapan de Ocampo (ort), Veracruz, 
 Hueyapan, Morelos, Tetela del Volcán, 
 Hueyapan (kommun), Puebla, 
 Hueyapan, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar